Frances River ist der Name folgender Flüsse:

 Frances River (Neuseeland), Fluss in der Region Canterbury auf der Südinsel von Neuseeland
 Frances River (Liard River), Fluss im Yukon-Territorium, Kanada